Села:
 Іваньків — Черкаська область, Канівський район
 Іваньків — Чернігівська область, Коропський район

Також 
 Іваньков
 Іванков